Бруа () — округ у Швейцарії в кантоні Фрібур.
Адміністративний центр — Еставає.

Громади

Примітки 

Округи кантону Фрібур